Ниже представлен список всех призёров летних Олимпийских игр 1924 года, проходивших в Париже с 4 мая по 27 июня 1924 года. В соревнованиях приняли участие 3089 спортсменов представляющие 44 НОК. Было разыграно 126 комплектов медалей в 17 видах спорта.

Академическая гребля

Бокс

Борьба

Греко-римская борьба

Вольная борьба

Велоспорт

Шоссейные гонки

Трековые гонки

Водное поло

Конный спорт

Лёгкая атлетика

Парусный спорт

Плавание

Мужчины

Женщины

Поло

Мужчины

Прыжки в воду

Мужчины

Женщины

Регби

Современное пятиборье

Спортивная гимнастика

Стрельба

Теннис

Тяжёлая атлетика

Фехтование

Мужчины

Женщины

Футбол

Конкурсы искусств

Ссылки 

Списки призёров Олимпийских игр
Летние Олимпийские игры 1924